Сновський провулок — провулок у Дніпровському районі міста Києва, місцевість Ліски.
 Сновська вулиця — вулиця в Дніпровському районі міста Києва, місцевість Ліски
 Сновська округа (Сновський округ; рос. Сновский округ) — адміністративно-територіальна одиниця СРСР.
 Сновський район (у 1935—2016 роках — Щорський) — район Чернігівської області України, районний центр — місто Сновськ.